Хосе́ Бартоломе́ Маси́ас (; 3 февраля 1901, Банфилд, Аргентина — 10 апреля 1966) — аргентинский футбольный рефери. Работал арбитром с 1928 по 1949 год. Считается одним из лучших арбитров в истории Аргентины.

Биография 
Работал на матчах первого чемпионата мира. Провёл в качестве главного арбитра две встречи: США — Бельгия и США — Парагвай, став первым аргентинским арбитром, обслуживавшим матчи чемпионата мира. Также привлекался для судейства матчей Кубка Южной Америки на турнирах 1937, 1941, 1942, 1945 и 1946 года, является рекордсменом среди футбольных судей по этому показателю — 25 появлений на поле. Масиас чаще других арбитров судил матчи суперкласико (11 раз).

Умер в возрасте 63 лет от сердечного приступа.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ceroacero
 Статистика на Worldreferee.com
 Статистика Хосе Масиаса на сайте European Football

Футбольные судьи Аргентины
Судьи чемпионата мира по футболу 1930
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1937
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1941
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1942
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1945
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1946